A17, A.17 ou A 17 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 A17, une classe de sous-marins suédois ;
 Northrop A-17, un avion d’attaque au sol américain ;
 Saunders-Roe A.17 Cutty Sark, un avion amphibie britannique.

Histoire 
 A17, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Enfant assis doigt à la bouche.

Informatique 
 ARM Cortex-A17, un processeur d’Architecture ARM.

Transports 
 Aéronautique
 Aero A.17, un planeur monoplan ;
 Focke-Wulf A 17 Möwe, un avion de ligne.

Autoroutes
  Autoroute allemande A17 reliant Dresde à Pirna ;
  Autoroute belge A17 reliant Bruges à Tournai ;
  Autoroute kazakh A17 reliant Kyzylorda à Uspenka ;
  Autoroute néerlandaise A17 reliant Moerdijk à  Rosendael ;
  Autoroute portugaise A17 reliant Aveiro à Marinha Grande.

Panneau de circulation
 Panneau d'annonce de feux tricolores en France.

Routes
  Route britannique A17 reliant Newark-on-Trent à King's Lynn ;
  route lituanienne A17, contournement ouest de Panevėžys.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres